Bakewell ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Bakewell, Baroness Bakewell of Hardington Mandeville (* 1949), britische Politikerin der Liberal Democrats
 Charles Montague Bakewell (1867–1957), US-amerikanischer Politiker
 Claude I. Bakewell (1912–1987), US-amerikanischer Politiker
 Frederick Collier Bakewell (1800–1869), schottischer Erfinder
 Joan Bakewell, Baroness Bakewell (* 1933), britische Journalistin, Politikerin und Life Peeress

 Sarah Bakewell, englische Autorin und Kuratorin
 William Bakewell (1908–1993), US-amerikanischer Schauspieler

Bakewell ist der Name mehrerer Orte:
 Bakewell (Derbyshire), England
 Bakewell (Tennessee), Vereinigte Staaten
Weiteres:
 Bakewell Island
 Bakewell Pudding